Název Bedřichov může znamenat:

Sídla

Obce 
 Bedřichov (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou;
 Bedřichov (okres Blansko) – obec v okrese Blansko.

Části obcí 
 Bedřichov (Horní Stropnice) – vesnice v obci Horní Stropnice v okrese České Budějovice; katastrální území Bedřichov u Horní Stropnice;
 Bedřichov (Nepoměřice) – vesnice v obci Nepoměřice v okrese Kutná Hora;
 Bedřichov (Oskava) – vesnice v obci Oskava v okrese Šumperk;
 Bedřichov (Pacov) – vesnice spadající pod město Pacov v okrese Pelhřimov;
 Bedřichov (Špindlerův Mlýn) – vesnice spadající pod město Špindlerův Mlýn v okrese Trutnov.

Osady a samoty 
 Bedřichov (Benešov nad Ploučnicí) – spadající pod město Benešov nad Ploučnicí v okrese Děčín;
 Bedřichov (Dačice) – spadající pod město Dačice v okrese Jindřichův Hradec;
 Bedřichov u Jihlavy – spadající pod město Jihlava v okrese Jihlava;
 Bedřichov (Rybník) – v obci Rybník v okrese Domažlice.

Vodní nádrže 
 Vodní nádrž Bedřichov – přehrada na Černé Nise.

Vrchy 
 Bedřichov (Středolabská tabule) (279 m) – vrch ve Středolabské tabuli na území obce Nová Ves I západně od Kolína.

Související články 
 Bedřichovice

Externí odkazy